Matemàtiques:
 Traça (àlgebra lineal).
 Química:
 Traça (química), component d'una mescla en proporcions molt petites.
 Radioisòtop traça, radioisòtop que existeix naturalment en quantitats extremament baixes.
 Disciplines Cartogràfiques:
 Traça (cartografia), element lineal que connecta successives posicions o fites.
 Topologia traça
 Arquitectura:
 Traça italiana, estil de fortificació desenvolupat a la península Itàlica.